Димитриос Сарос () е гръцки учен, филолог, поет, преводач и просветен деец.

Биография 
Димитриос Сарос е роден в 1870 година в долната махала на епирското село Вица, Загори, в семейството на Михаил Сарос. Получава основно образование в родното си село, след което завършва янинското училище Зосимеа и учи във Философския факултет на Атинския университет. Преподава в Пирея, след което е училищен директор на Общокипърската гимназия, на гръцките училища в Дедеагач и Сяр, генерален инспектор на гръцкото средно образование в Солунския вилает и преподавател във Великата народна школа в Цариград. В столицата става член на Константинополското филологическо дружество и публикува в изданието му. Сарос развива и активна патриотична дейност, като в 1912 година организира първата конференция на учителите от неосвободените гръцки територии и участва в Голямото национално събрание на поробения елинизъм. В резултат на тази си дейност е арестуван от властите и затворен.

След разгрома на Гърция в Гръцко-турската война в 1922 година, Сарос е гимназиален директор на Корфу и съветник по обучението в Министерството на образованието. От 1926 година е член на борда на църковното училище Ризарио.

Умира в 1937 година в Атина.

Още от 1889 година, още като ученик, Сарос пише на димотики стихосбирката си „Първите песни“ («Τα πρώτα Τραγούδια»), в която има влияние от поезията на Янис Виларас и Костас Кристалис. В Атина, като студент в университета, публикува превод на „Херо и Леандър“ на Мусей Граматик. Христос Сулис пише за преводите му: „превежда леко, без усилие, стилът му е жив и стегнат и спокойният му и мелодичен стих излъчва аромата на народната песен“. В 1901 година публикува изследване върху Зенон от Китион, както и етнографско изследване върху гръцките месеци.

Трудове 
 Τα πρώτα τραγούδια (εύθυμα, πόνου, αρχαία), Αθήνα 1891
 Ιστορικά σημειώματα περί Ηπείρου και Βλαχίας (Δελτίον Ιστορικής και Εθνολογικής Εται­ρείας της Ελλάδος τόμ. Ε') Αθ. 1897
 Λείψανα της λατρείας του Λίνου και Αδώνιδος εν Ηπείρω (Δελτίον Ιστορικής και Εθνολογικής Εται­ρείας της Ελλάδος τόμ. Α', Άθ. 1897)
 Περί Ζήνωνος του Κιτέως και της φιλοσοφίας αυτού, (Λάρναξ-Κύπρου 1901)
 Οι μήνες του ελληνικού λαού, (εφημ. «Αλήθεια» Λεμεσού Κύπρου, 1-1-1901)
 Έκθεσις της κρίσεως του Β' Δραματικού αγώνος του εν Κων/λει Ελληνικολυ Φιλολικού Συλλόγου, Κωνσταντινούπολις 1911
 Παλαιογραφικός Έρανος, (περιοδ. Ε.Φ. Κωνσταντινουπόλεως τ. ΛΒ') Κων/λις 1912
 Περί Επαγ­γελματικής μορφώσεως των εν Τουρκία Ελλήνων διδασκάλων, (εφ. Πατρίς, Κωνσταντινούπολις 18-29/8/1912)
 Το Ελληνικόν πνεύμα δια μέσου των αιώνων, Κωνσταντινούπολις 1912
 Παρατηρήσεις εις το Ηπειρωτικόν γλωσσάριον του Π. Αραβαντινού, Κωνσταντινούπολις 1920
 Διορθωτικά εις Ευριπίδην, Ιφιγένειαν και Μήδειαν, Κωνσταντινούπολις 1920
 Περί της εν Ηπείρω, Μακεδονία και Θράκη συνθηματικής γλώσσης (Δελτίον της Λαογρα­φικής Εταιρείας τ. Ζ'), Αθ. 1923
 Ζαγορισιακών θεσμίων έρευνα, (Ηπειρωτικά Χρονικά τ. Β') Ιωάννινα 1927
 Η Επανάστασις Διονυσίου του Σκυλοσόφου εις Ιωάννινα (1611) και ο στηλιτευτικός λόγος Μαξίμου του Πελοποννησίου (Ηπειρω­τικά χρονικά τ. Γ'), Ιωάννινα 1928
 Κατάλογος των χειρογράφων του εν Κωνσταντινουπόλει Ελληνικού Φιλολογικού Συλλόγου (Επετηρίς Βυζαντινών σπουδών τ. Η' (1931) και τ. Θ' 1932), Αθήναι
 Πώς είδε και πώς ετραγούδησεν ο λόρδος Βύρων την Ήπειρον, Φιλολογικός Νέος Κόσμος, Αθ. 1935
 Παλαιογραφικά Ερανίσματα εκ Θεσσαλίας (Επετηρίς Βυζαντινών σπουδών τ. ΙΒ'), Αθ. 1936
 Ηπειρωτικαί ενθυμήσεις ή χρονικά σημειώματα και επιγραφαί, Ηπειρωτικά Χρονικά τ. ΙΒ', Ιωάννινα 1937
 Τοπωνυμικόν Βίτσης και Μονοδενδρίου του Ζαγορίου, Ηπειρωτικά χρονικά τ. ΙΒ', Ιωάννινα 1937
 Μαξίμου του Πελοποννησίου. Απόκρισις προς τους φιλομαθείς Άρτης. Εξ Ιωαννίνων 1614 (Ηπειρωτικά χρονικά), Ιωάννινα 1937.

Преводи 
 Τα καθ' Ηρώ και Λέανδρον, Αθ. 1892
 Εισαγωγή στο αρχαίο δράμα Αθ. 1920
 Σοφοκλής, σε δημοτικούς στίχους, με προλόγους και σημειώματα ερμηνευτικά, Αθ. 1932
 Ευριπίδης, σε δημοτικούς στίχους, με προλόγους…, Αθήνα 1935

Бележки 

Гръцки филолози
Гръцки просветни дейци
Хора от дем Загори
Починали в Атина
Възпитаници на Атинския университет
Учители във Великата народна школа
Гръцки поети
Гръцки преводачи
Дейци на гръцката въоръжена пропаганда в Македония